Murray Anderson (né le  à Le Pas au Manitoba, Canada) est un joueur de hockey sur glace, jouant au poste de défenseur, dans la Ligue nationale de hockey.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1967-1968 || Bombers de Flin Flon || LHOu || 55 || 5 || 14 || 19 || 87 || - || - || - || - || -
|- 
| 1968-1969 || Bombers de Flin Flon || LHOu || 53 || 17 || 30 || 47 || 120 || - || - || - || - || -  
|- 
| 1969-1970 || Bombers de Flin Flon || LHOu || 50 || 5 || 23 || 28 || 150 || - || - || - || - || -   
|- 
| 1970-1971 || Americans de Rochester || LAH || 52 || 0 || 5 || 5 || 48 || - || - || - || - || -
|- 
| 1971-1972 || Voyageurs de la Nouvelle-Écosse || LAH || 64 || 11 || 6 || 17 || 35 || 15 || 2 || 3 || 5 || 2
|- 
| 1972-1973 || Voyageurs de la Nouvelle-Écosse || LAH || 71 || 1 || 24 || 25 || 52 || 13 || 1 || 2 || 3 || 22
|- 
| 1973-1974 || Nighthawks de New Haven || LAH || 76 || 9 || 34 || 43 || 79 || 10 || 0 || 3 || 3 || 6 
|- 
| 1974-1975 || Capitals de Washington || LNH || 40 || 0 || 1 || 1 || 68 || - || - || - || - || - 
|- 
| 1974-1975 || Robins de Richmond || LAH || 35 || 3 || 9 || 12 || 56 || 7 || 1 || 2 || 3 || 4
|- 
| 1975-1976 || Indians de Springfield || LAH || 75 || 3 || 21 || 24 || 62 || - || - || - || - || -
|- 
| 1976-1977 || Oilers de Tulsa || LCH || 3 || 0 || 0 || 0 || 4 || - || - || - || - || -

| 40 || 0 || 1 || 1 || 68 || - || - || - || - || -

Références 

Naissance en août 1949
Naissance au Manitoba
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Canadiens de Montréal
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Capitals de Washington
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des Voyageurs de la Nouvelle-Écosse
Joueur des Nighthawks de New Haven
Joueur des Robins de Richmond
Joueur des Indians de Springfield
Joueur des Oilers de Tulsa (1968-1984)
Joueur des Bombers de Flin Flon